Kompolje (Dobrepolje)
Kompolje (Lukovica)
Kompolje (Sevnica)